Hütz ist der Name folgender Orte:

 Hütz (Mönchengladbach), ein Ortsteil von Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen
 Hütz (Remscheid), eine Ortslage im Westen von Remscheid (oberhalb des Morsbachs) in Nordrhein-Westfalen
 

Hütz oder Huetz ist der Familienname folgender Personen:

 Ehrhard Hütz (* 1949), Maler, Illustrator und Künstler
 Eugene Hütz (* 1972), ukrainischer Musiker und Schauspieler mit Roma-Abstammung
 Joseph Hütz (1802–1878), deutscher Generalleutnant und Gouverneur von Ingolstadt
 Nora Huetz (* 1986), deutsche Schauspielerin und Theaterdarstellerin